201-я истребительная эскадрилья (, ) — истребительная эскадрилья экспедиционных ВВС Мексики и современных ВВС Мексики, сражавшаяся во Второй мировой войне на стороне антигитлеровской коалиции. Известна под прозвищем «Ацтекские орлы», которое получили члены отряда за время своего обучения. Эскадрилья несла службу в составе 58-й истребительной группы  и сражалась на Филиппинах во время битвы за Лусон летом 1945 года. Основными боевыми самолётами мексиканцев были истребители P-47 Thunderbolt модификации D-30-RA, выполнявшие задачи по тактической поддержке с воздуха.

Эскадрилья несёт службу и в настоящее время, управляя учебными самолётами . В метрополитене города Мехико на 8-й линии расположена станция «», названная в честь эскадрильи. Эскадрильи посвящён также фильм «201-я эскадрилья» режиссёра  (1945 год). 22 ноября 2004 года эскадрилья была награждена орденом «Легион почёта» (степень легионера) по указу президента Глории Макапагал-Арройо.

Образование 

Личный состав 201-й истребительной эскадрильи насчитывал более 300 добровольцев, среди которых было 30 опытных авиаторов, а остальные — обслуживающий персонал (электромеханики и радисты). Поводом к образованию эскадрильи стала начавшаяся битва за Карибы: немецкими субмаринами были потоплены танкеры «» и «», переводившие сырую нефть в США. 22 мая 1942 года президент Мексики Мануэль Авила Камачо объявил войну Германии и её союзникам, и Мексика отправила свои войска на театры военных действий (кроме неё, из стран Латинской Америки свои войска отправила только Бразилия).

24 июля 1944 года из Мексики в Ларедо (штат Техас) отправился личный состав эскадрильи для тренировок. 25 июля мексиканцы прибыли в Ларедо и отправились оттуда в Сан-Антонио, на , где они прошли медицинский осмотр и тесты на профпригодность к полётам и обращению с вооружением. Их обучение длилось три месяца и проходило на авиабазах  (Виктория) и . Пилоты прошли экстенсивную подготовку в обращении с оружием, использовании средств связи и тактической работе.

30 ноября 1944 года эскадрилья прибыла в Гринвилл на , где пилоты прошли углублённое обучение тактике воздушного боя, поддержке воздушного строя и стрельбе. 20 февраля 1945 года личный состав окончил с отличием обучение и получил собственное знамя. Это стало первым случаем отправки мексиканских солдат на фронт за пределы страны. Группу возглавили полковник Антонио Карденас Родригес и капитан 1-го класса Радамес Гасиола Андраде как командир эскадрильи.

В марте 1945 года, перед отправкой на Филиппины, личный состав прошёл дополнительный инструктаж и медобследование в  (Калифорния). 27 марта личный состав отправился на борту транспорта «Фэйрайл» (), прибыв 30 апреля в Манилу: эскадрилья вошла в  (), базирующуюся в городе  (провинция Пампанга), на аэродроме  на острове Лусон.

Боевые действия 

В июне 1945 года эскадрилья совершила несколько вылетов с  (иногда вылетала дважды в день), используя предоставленные американцами самолёты. В июле 201-й эскадрилье предоставили 25 новых самолётов P-47D-30-RA, на которые были нанесены опознавательные знаки авиации Армии США и ВВС Мексики. Эскадрилья приняла участие в более чем 90 миссиях, налетав более 1900 часов, и участвовала в бомбардировках Лусона и Тайваня с целью изгнания японцев с островов. В ходе операций эскадрилья потеряла пять человек погибшими в боях на Филиппинах: один был сбит, второй разбился при посадке, ещё трое погибли из-за  (самолёты упали в море). Три человека погибли во время учебно-тренировочных полётов.

Среди миссий, в которых участвовала эскадрилья, были 53 миссии по наземному снабжению 25-й пехотной дивизии, войск Филиппинского Содружества и партизанских частей, которые пытались прорваться в долину Кагаян на Лусоне с 4 июня по 4 июля 1945 года; 37 учебных миссий в промежуток с 14 по 21 июля 1945 года (в том числе доставка новых самолётов с острова Биак (Новая Гвинея); 4 миссии по борьбе с вражеской авиацией над Тайванем с 6 по 9 июля 1945 года; бомбардировка порта  8 августа 1945 года.

Припасов лётчикам 201-й эскадрильи не поставляли, поэтому потери личного состава на Филиппинах осложняли действия эскадрильи. Мексиканским пилотам, направлявшимся на замену погибшим, необходимо было пройти подготовку в США, а во время этой подготовки погибли два человека во Флориде. Когда 58-я истребительная группа 10 июля перелетела на Окинаву, мексиканцы остались на Филиппинах. 26 августа 1945 года состоялась последняя миссия с участием мексиканцев по сопровождению конвоя к северу от Филиппин. В ходе кампании в боях был задействован обслуживающий персонал, участвовавший в перестрелках и захвате пленных. Личному составу 201-й эскадрильи выразили благодарность за участие в боях против 30-тысячной группировки японских войск и за ликвидацию занятых врагом зданий, техники противника, огневых позиций и складов боеприпасов. Высоко оценил деятельность бригады верховный главнокомандующий союзными войсками юго-западной части Тихого океана генерал Дуглас Макартур.

18 ноября 1945 года 201-я эскадрилья вернулась в Мехико. Личный состав эскадрильи на параде, прошедшем на Площади Конституции, передал флаг Мексики президенту Мануэлю Авиле Камачо. По возвращении с Филиппин экспедиционные ВВС Мексики были расформированы, а сама эскадрилья продолжила существование. На её вооружении состоят учебно-тренировочные самолёты . С базы на острове Косумель (Кинтана-Роо) совершались разведывательные полёты во время восстания сапатистов в Чьяпасе.

Личный состав 
На мемориальной табличке в Чапультепеке были изображены имена следующих лётчиков, воевавших в 201-й эскадрилье:

(*) Погибли в боях на Филиппинах.
(**) Погиб в январе 1945 года во время учебно-тренировочного полёта на авиабазе Дайс (Техас).
(***) Погиб в марте 1945 года во время учебных стрельб на  (Техас).

См. также 
  — автор книги «Escuadrón 201»

Примечания

Ссылки 
 The Saga of the Aztec Eagles 
 Leyte Gulf: The Mexican Air Force 
 Escuadron 201 Pilot Recalls Mexico's Role in WWII 
 Liberation of the Philippines 

Военно-воздушные силы Мексики
Военно-воздушные силы США
Воинские части и формирования, созданные в 1944 году
Мексика во Второй мировой войне